Соревнования по тяжёлой атлетике среди женщин в категории до 59 кг на летних Олимпийских играх 2020 года прошли 27 июля в помещениях Токийского международного форума. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменок из 14 стран. 

После рывка лидировала тайваньская тяжелоатлетка Го Синчжунь, установившая новый олимпийский рекорд (103 кг), в толчке она также могла установить олимпийский рекорд (133 кг) и с суммой 236 кг, что также является новым олимпийским рекордом, стала победительницей соревнований. 

Серебряную олимпийскую медаль в этой весовой категории тяжёлой атлетики завоевала туркменская спортсменка Полина Гурьева. Обладательницей бронзовой награды стала японская спорстменка Микико Андо.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2020 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Олимпиады 2020
 Результаты 

Тяжёлая атлетика на летних Олимпийских играх 2020